Żółkiew – miasto na Ukrainie
 Żółkiew – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Żółkiew – stacja kolejowa na Ukrainie

Zobacz też 
 Żółkiew-Kolonia
 gmina Żółkiew